Brasil es un país de Sudamérica.

El nombre Brasil también puede referirse a:

Arquitectura 
 Escuela Brasil, edificio escolar en Montevideo, Uruguay.

Barcos 
 Brasil, corbeta acorazada de la Armada de Brasil.

Botánica 
 Nuez de Brasil, planta de la familia de las lecitidáceas.
 Palo brasil, planta de la familia de las leguminosas.

Cine 
 Brazil, película británica.
 Los niños del Brasil, película de suspense.

Deporte 
 Clube de Regatas Brasil, club deportivo de Maceió.

Geografía 
 Isla Brasil, accidente geográfico imaginario.
 Isla Brasil, isla fluvial de Venezuela.
 Isla Brasilera, territorio disputado entre Uruguay y Brasil.
 Barrio Brasil, barrio de Santiago de Chile.
 Brazil, localidad estadounidense en el estado de Indiana.

Historia 
 Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve, Estado que existió entre 1815 y 1822.
 Imperio del Brasil, forma que adoptó el Estado brasileño entre 1822 y 1889.
 Estados Unidos del Brasil, denominación de Brasil entre 1889 y 1968.

Informática 
 Brazil R/S, sistema de renderización.

Medios de comunicación 
 TV Brasil, cadena televisiva internacional.

Música 
 Aquarela do Brasil, melodía de Ary Barroso.
 Niños del Brasil, banda musical española.
 Brasil, álbum de João Gilberto.

Transporte 
 Avenida Brasil, nombre de varias avenidas.